Carey puede estar referido a:

Patronímicos 
 Bernice Carey (1910-1990), escritor estadounidense de novelas policiales.
 Danny Carey (1961-), músico estadounidense.
 Denis Carey (1909-1986), actor británico.
 Donal Carey (1937-), político irlandés.
 Drew Carey, actor, cantante, comediante, fotógrafo, ejecutivo de deportes, y presentador de televisión estadounidense.
 Duane G. Carey (1957-), astronauta estadounidense.
 George Carey (1935-}, religioso anglicano.
 Harry Carey (1878-1947), actor estadounidense.
 Harry Carey Jr. (1921-2012), actor estadounidense.
 Henry Carey (1687-1743), poeta y músico inglés.
 Henry Charles Carey (1793-1879), economista estadounidense.
 Hugh Carey (soldier) (1840-1886), irlandés, héroe unionista de la guerra civil americana.
 Ian Carey (1975-), disc jockey estadounidense del género House, y también productor y compositor.
 James B. Carey (1911-1973), irlandés, sindicalista estadounidense.
 Jim Carey (1974-), jugador estadounidense de hockey sobre hielo.
 John Carey (1756-1829), filólogo irlandés.
 Johnny Carey (1919-1995), jugador y entrenador irlandés de fútbol americano.
 Joyce Carey (1898-1993), actriz inglesa.
 Leonard Carey (1887-1977), actor inglés.
 Macdonald Carey (1913-1994), actor estadounidense.
 Malachy Carey (1956-1992), irlandés, activista republicano asesinado.
 Mariah Carey (1969-), cantante estadounidense.
 Mary Carey (1980-), actriz porno estadounidense.
 Mary Virginia Carey, escritora estadounidense.
 Mathew Carey (1760-1839), agitador nacionalista irlandés, y publicista estadounidense.
 Michael Carey (1917-), oficial de policía estadounidense, autor de novela policial.
 Mutt Carey (1891-1948), cornetista y trompetista de jazz estadounidense.
 Peter Carey (1943-), escritor australiano.
 Ron Carey (1935-2007), actor.
 Samuel Warren Carey (1911-2002), geólogo australiano.
 Timothy Carey (1929-1994), actor estadounidense.
 William Paulet Carey (1759-1839), escritor irlandés.
 William Carey (1761-1834), orientalista inglés.

Lugares 
 Isla Carey, isla de Malasia.
 Carey (Idaho), ciudad ubicada en el condado de Blaine, en el estado de Idaho, Estados Unidos.
 Carey (Ohio), villa ubicada en el condado de Wyandot. en el estado de Ohio, Estados Unidos.